

Objetos de iluminação 
Lampião — com uma chama no interior e um anteparo transparente
Lanterna elétrica — abastecido por pilhas
Candeeiro — dispositivo que serve para distribuir, filtrar ou transformar a luz

Outros usos 
Lanterna (arquitetura) — elemento arquitetónico
A Lanterna (periódico) — periódico anarquista brasileiro fundado por Benjamim Mota